

Persone
 Alessandro Ferraioli – bibliofilo italiano
 Antonio Esposito Ferraioli – sindacalista italiano
 Erika Ferraioli – nuotatrice italiana
 Gaetano Ferraioli – bibliofilo italiano
 Giuseppe Ferraioli – bibliofilo italiano
 Marzia Ferraioli – politica italiana
 Nunzio Ferraioli – pittore italiano

Altro
 Ferraioli – coloro che lavorano il ferro
 Palazzo Ferrajoli –palazzo storico di Roma